Головково — упразднённая деревня в Ржевском районе Тверской области России. Находилась на территории современного сельского поселения «Чертолино».

География 
Расположена деревня на юге области, в зоне смешанных лесов, у реки Добрыня.

История 
До революции входила в Ржевский уезд Тверской губернии.

Во время Великой Отечественной войны находилась в оккупированной зоне.

Входила в Афанасовский сельсовет

Население 
По сведениям 1859 года, изданных в 1862-ом, число дворов	7, жителей мужского пола — 23, женского пола — 25.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел : [По сведениям 1859]. — СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861—1885. [Вып.] 43 : Тверская губерния / Обраб. ред. И. Вильсоном. — 1862. — XXXVIII, [2], 454 с. ; 1 л. карт.

Упразднённые населённые пункты Ржевского района